Əmircan – miasto w Azerbejdżanie w rejonie Baku
 Əmircan – miejscowość w Azerbejdżanie w rejonie Qax